Абуталипов () — казахская фамилия, имеет женскую форму Абуталипова.

Известные носители 
 Абуталипов, Ануар (1923—2002) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).
 Абуталипов, Канат Калижанович (род. 1983) — казахстанский боксёр, участник Олимпиады — 2008 в Пекине и Олимпиады — 2012 в Лондоне.
 Абуталипов, Чапай Муталлапович (1939—2016) — казахстанский инженер, государственный деятель.